Galatea může znamenat:

 Galateia (latinsky Galatea) – v řecké mytologii dcera mořského boha Nérea, jedna z Néreoven
 Galateia (manželka Pygmaliona) – mytická oživlá socha bohyně Afrodity, manželka krále Pygmaliona
 Galatea (Massé) – dvouaktová komická opera francouzského skladatele Victora Massého
 Galatea (měsíc) – jedním z měsíců planety Neptun
 Galatea (planetka) – planetka nacházející se v hlavním pásu asteroidů

Externí odkazy